Tanu – sito storico del Canada
 Tanu – località della Malaysia
 Le Tanu – comune francese
 Unione Nazionale Africana del Tanganica (TANU) – partito politico tanzaniano
 Tribunale amministrativo delle Nazioni Unite (TANU) – organo giurisdizionale dell'ONU